Miejscowości w USA:
 Breckenridge – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Summit
 Breckenridge – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 Breckenridge – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin
 Breckenridge – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Caldwell
 Breckenridge – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garfield
 Breckenridge – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Stephens
Gminy w USA:
 Breckenridge (ang. Breckenridge Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Breckenridge (ang. Breckenridge Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson
 Breckenridge (ang. Breckenridge Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin
 Breckenridge (ang. Breckenridge Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Caldwell